Pepsis — род дорожных ос (Pompilidae).

Описание 
Распространены повсеместно. Отдельные экземпляры могут достигать длины до 55 мм. Обычно чёрного или сине-фиолетового цвета (фотография). Охотятся на пауков, включая тарантулов. Представители рода обладают сильным жалом, которое по силе воздействия занимает одно из первых мест по шкале Schmidt Sting Pain Index, наравне с крупным муравьём Paraponera clavata.

Классификация 
Около 200 видов.

 Pepsis achterbergi Vardy, 2005
 Pepsis aciculata Taschenberg, 1869
 Pepsis adonta Vardy, 2005
 Pepsis albocincta Smith, 1855
 Pepsis amyntas Mocsáry, 1885
 Pepsis apicata Taschenberg, 1869
 Pepsis aquila H. Lucas, 1895
 Pepsis assimilis Banks, 1946
 Pepsis asteria Mocsáry, 1894
 Pepsis atalanta Mocsáry, 1885
 Pepsis atripennis Fabricius, 1793, 1804
 Pepsis aurifex Smith, 1855
 Pepsis auriguttata Burmeister, 1872
 Pepsis aurozonata Smith, 1855
 Pepsis australis Saussure, 1868
 Pepsis basalis Mocsáry, 1885
 Pepsis basifusca H. Lucas, 1895
 Pepsis boharti Vardy, 2005
 Pepsis bonplandi Brèthes, 1914
 Pepsis brevicornis Mocsáry, 1894
 Pepsis brunneicornis H. Lucas, 1895
 Pepsis caliente Vardy, 2005
 Pepsis caridei Brèthes, 1908
 Pepsis cassiope Mocsáry, 1888
 Pepsis catarinensis Vardy, 2005
 Pepsis chacoana Brèthes, 1908
 Pepsis chiliensis Lepeletier, 1845
 Pepsis chiron Mocsáry, 1885
 Pepsis chrysoptera Burmeister, 1872
 Pepsis chrysothemis H. Lucas, 1895
 Pepsis cincta (Fabricius, 1793, 1793)
 Pepsis cofanes Banks, 1946
 Pepsis completa Smith, 1855
 Pepsis convexa H. Lucas, 1895
 Pepsis cooperi Vardy, 2000
 Pepsis crassicornis Mocsáry, 1885
 Pepsis cyanescens Lepeletier, 1845
 Pepsis cybele Banks, 1945
 Pepsis dayi Vardy, 2005
 Pepsis deaurata Mocsáry, 1894
 Pepsis decipiens H. Lucas, 1895
 Pepsis decorata Perty, 1833
 Pepsis defecta Taschenberg, 1869
 Pepsis dimidiata Fabricius, 1793, 1804
 Pepsis discolor Taschenberg, 1869
 Pepsis ecuadorae Vardy, 2002
 Pepsis egregia Mocsáry, 1885
 Pepsis elevata Fabricius, 1793, 1804
 Pepsis elongata Lepeletier, 1845
 Pepsis equestris Erischson, 1848
 Pepsis esmeralda Vardy, 2005
 Pepsis festiva Fabricius, 1793, 1804
 Pepsis filiola Brèthes, 1914
 Pepsis flavescens H. Lucas, 1895
 Pepsis flavipennis (Fabricius, 1793, 1793)
 Pepsis foxi H. Lucas, 1897
 Pepsis friburgensis Vardy, 2002
 Pepsis frivaldszkyi Mocsáry, 1885
 Pepsis fumipennis Smith, 1855
 Pepsis gracilis Lepeletier, 1845
 Pepsis gracillima Taschenberg, 1869
 Pepsis grossa (Fabricius, 1793, 1798)
 Pepsis helvolicornis H. Lucas, 1895
 Pepsis heros (Fabricius, 1793, 1798)
 Pepsis hirtiventris Banks, 1946
 Pepsis hyalinipennis Mocsáry, 1885
 Pepsis hymenaea Mocsáry, 1885
 Pepsis hyperion Mocsáry, 1894
 Pepsis ianthina Erichson, 1848
 Pepsis ianthoides Vardy, 2005
 Pepsis inbio Vardy, 2000
 Pepsis inclyta Lepeletier, 1845
 Pepsis infuscata Spinola, 1841
 Pepsis jamaicensis Vardy, 2005
 Pepsis krombeini Vardy, 2005
 Pepsis laetabilis Brèthes, 1908
 Pepsis lampas H. Lucas, 1895
 Pepsis lepida Mocsáry, 1894
 Pepsis limbata Guerin, 1831
 Pepsis luteicornis Fabricius, 1793, 1804
 Pepsis lycaon Banks, 1945
 Pepsis maeandrina H. Lucas, 1895
 Pepsis marginata Palisot de Beauvois, 1809
 Pepsis marthae Vardy, 2002
 Pepsis martini Vardy, 2005
 Pepsis menechma Lepeletier, 1845
 Pepsis mexicana H. Lucas, 1895
 Pepsis mildei Stål, 1857
 Pepsis minarum Brèthes, 1914
 Pepsis montezuma Smith, 1855
 Pepsis multichroma Vardy, 2005
 Pepsis nana Mocsáry, 1885
 Pepsis nanoides Vardy, 2005
 Pepsis nigricans H. Lucas, 1895
 Pepsis nitida Lepeletier, 1845
 Pepsis onorei Vardy, 2002
 Pepsis optima Smith, 1879
 Pepsis optimatis Smith, 1873
 Pepsis pallidolimbata H. Lucas, 1895
 Pepsis petitii Guerin, 1831
 Pepsis pilosa Banks, 1946
 Pepsis plutus Erichson, 1848
 Pepsis pretiosa Dahlbom, 1843
 Pepsis pulawskii Vardy, 2002
 Pepsis pulszkyi Mocsáry, 1885
 Pepsis purpurea Smith, 1873
 Pepsis purpureipes Packard, 1869
 Pepsis riopretensis Vardy, 2002
 Pepsis roigi Vardy, 2000
 Pepsis rubra (Drury, 1773)
 Pepsis ruficornis (Fabricius, 1793, 1775)
 Pepsis sabina Mocsáry, 1885
 Pepsis schlinkei H. Lucas, 1897
 Pepsis seifferti H. Lucas, 1895
 Pepsis seladonica Dahlbom, 1843
 Pepsis sericans Lepeletier, 1845
 Pepsis smaragdina Dahlbom, 1843
 Pepsis sommeri Dahlbom, 1845
 Pepsis stella Montet, 1921
 Pepsis sumptuosa Smith, 1855
 Pepsis taschenbergi H. Lucas, 1895
 Pepsis terminata Dahlbom, 1843
 Pepsis thisbe H. Lucas, 1895
 Pepsis thoreyi Dahlbom, 1845
 Pepsis tolteca H. Lucas, 1895
 Pepsis toppini Turner, 1915
 Pepsis tricuspidata Gribodo, 1894
 Pepsis varipennis Lepeletier, 1845
 Pepsis vinipennis Packard, 1869
 Pepsis viridis Lepeletier, 1845
 Pepsis viridisetosa Spinola, 1841
 Pepsis vitripennis Smith, 1855
 Pepsis wahisi Vardy, 2005
 Pepsis xanthocera Dahlbom, 1843
 Pepsis yucatani'' Vardy, 2002

Примечания

Литература 
  figs 1—102.
  figs 1—247.
  figs 1—689.
 Fred Punzo, Brian Garman. 1989. Effects of Encounter Experience on the hunting behavior of the spider wasp, Pepsis formosa (Say) (Hymenoptera: Pompilidae). In: The Southwestern Naturalist 34(4). Dezember 1989, ISSN 0038-4909, S. 513—518.
 Harris, A. C. 1987. Pompilidae (Insecta: Hymenoptera). Fauna of New Zealand. DSIR Science Information Publishing Centre. 12:1-154.

Ссылки 
 Список рода Pepsis на www.biolib.cz
 Pompilidae на www.discoverlife.org

Дорожные осы
Роды перепончатокрылых